Keçili – centro abitato del distretto di Şahbuz, in Azerbaigian
 Keçili – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian